AYB steht für:
 All your base, Kurzform von All your base are belong to us
 Atlantic Youth Bowling Council

Ayb steht für:
 Ա, den ersten Buchstaben des armenischen Alphabets

ayb steht für:
 Ayizo (ISO-639-3-Code), Gbe-Sprache in Benin

Siehe auch:
 AYP

Abkürzung